Radó Árpád (1897–1945) magyar rádióbemondó
 Radó Árpád (1909–1943) romániai magyar újságíró, költő, zeneszerző